Tertulia – imię żeńskie
 Tertulia – forma spotkania, wywodząca się z Hiszpanii